Papp György (1772–1856) kereskedő, görög nyelvész
 Papp György (19. század) betyár (Babáj Gyurka)
 Papp György (1909–1975) görögkatolikus pap, egyházjogász, egyháztörténész, országgyűlési képviselő
 Papp György (1912–1964) fizikus
 Papp György (1936–2020) tűzzománcművész, grafikus, festő
 Papp György (1946) orvos, urológus, andrológus
 Papp György (1947) fizikus
 Papp György (1971) autóversenyző

Hasonló
Papp György Zoltán (?) tiszaújvárosi szobrászművész, NB II-es futballista
Papp György Zoltán (?) punk énekes